2 miejscowości w Polsce:
 Elzanowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Kowalewo Pomorskie
 Elzanowo – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno